Сайшанія (Saichania chulsanensis) — вид птахотазових динозаврів родини Анкілозаврові (Ankylosauridae). Жив у крейдяному періоді 80-75 млн років тому в Монголії у пустелі Гобі.

Назва 
Сайшанія означає «красива» або «прекрасна». Ця назва дана на честь містечка Сайншанд, яке розташоване поблизу місця виявлення.

Опис 

Завдовжки цей динозавр досягав 7 м, заввишки — 2,5 м, вага — 2,5 т. Мав булаву на хвості, панцир на спині і череп у 45 см завдовжки. Череп покритий відносно невеликою кількістю кісткових шипів. Дуже масивна шия захищена рядами кісткових пластин різної форми, забезпечених шипами. Унікальна особливість сайшанія — броня закриває і черевну частину, що не спостерігається в інших анкілозаврів. Всередині черепа перебувала складна система повітроносних шляхів і служила для охолодження вдихуваного повітря, а значить ящір жив у посушливих умовах.

Філогенія 
Філогенічна кладограма згідно з Arbour and Currie (2013):

Примітки 

Анкілозаврові
Динозаври крейдового періоду
Вимерлі тварини, описані 1977
Динозаври Азії